NFR peut faire référence à :
 National Film Registry, registre de films américains sélectionnés depuis 1989 pour conservation à la Bibliothèque du Congrès
 NFR!, abréviation de Norman Fucking Rockwell!, album musical de la chanteuse Lana Del Rey sorti en 2019